Söderberg peut faire référence à :

Patronyme 

 Alicia M. Soderberg, née en 1977, astrophysicienne américaine ;
 Bryce Soderberg (1980-), bassiste américain ;
 Carl Söderberg (1985-), un joueur de hockey sur glace suédois ;
 Carl Wilhelm Söderberg (1876-1955), un ingénieur et inventeur norvégien d'origine suédoise ;
 David Söderberg (né en 1979), un athlète finlandais ;
 Hjalmar Söderberg (1869-1941), un romancier, auteur dramatique, poète et journaliste suédois ;
 Jan-Ulf Söderberg (1959-), joueur de squash suédois ;
 Bengt Söderbergh (1925-), traducteur et romancier suédois ;
 Steven Soderbergh, né en 1963, réalisateur américain ;
 Tom Söderberg (1987-), un joueur de football suédois ;
 Tommy Söderberg (1947-), un entraîneur suédois.